Snow Shoe podría referir a:

Palabra en inglés de Zapato de forma de raqueta de nieve.
 Snow Shoe (Pensilvania)
 Municipio de Snow Shoe (condado de Centre, Pensilvania)